Mubarak Khoja (, Mübäräk Khoja Khan) est devient ainsi le  khan de la Horde blanche, de 1320 à 1344. Succédant à Ilbasan, il est remplacé par

Biographie

Annexes

Notes et références

Bibliographie 

Khan kazakh
Horde blanche
Dirigeant politique mongol du XIVe siècle